Валентин Ерёменко:
 Ерёменко, Валентин (род. 1989) — литовский футболист.
 Ерёменко, Валентин Никифорович (1911—1992) — советский учёный, физико-химик.